Jerzy Jagiełło (ur. 4 listopada 1895, zm. 19 sierpnia 1941 – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, dyrektor Biura Prezesa Rady Ministrów
 Jerzy Jagiełło (1923-1944) – powstaniec warszawski, harcmistrz
 Jerzy Jagiełło (ur. 7 grudnia 1951) – zawodnik warszawskiej Legii na pozycji obrońcy